«Сокол» — название футбольных клубов:
 «Сокол» — российский футбольный клуб из города Саратов.
 «Сокол» — советский футбольный клуб из Ленинграда.
 «Сокол» — украинский футбольный клуб из города Золочев, Львовская область.
 «Сокол» — российский футбольный клуб из города Луховицы.
 «Сокол» — российский футбольный клуб из города Ликино-Дулёво.
 «Сокол» — советский футбольный клуб из города Сарапул.
 «Сокол» — чешский футбольный клуб из города Кожушаны.
 «Сокол» — чешский футбольный клуб из города Кылешовице.
 «Сокол» — чешский футбольный клуб из города Черниковице.